

Patronymes 
Khvostov (masculin ; ) ou Khvostova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Khvostov (1857-1922), ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur de Russie
 Alexis Khvostov (1872-1918), ministre de l'Intérieur de Russie 
 Dmitri Khvostov (1989-), joueur de basket-ball russe
 Khvostov est aussi le nom d'un fusil automatique dans le jeu vidéo Destiny créé par Bungie 

Patronyme russe